Jedro (zviježđe) (latinski Vela)
 Vela (Ilidža, BiH), naselje u BiH
Vela (pulsar), pulsar u zviježđu Jedro